Семеке́ево — село в Кайбицком районе Республики Татарстан (Россия). Входит в состав Большекайбицкого сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Бирля, в 7 км к северо-востоку от районного центра — села Большие Кайбицы.

История 
Основано в XVII веке. Название села писалось также в форме Семикеево.

Население 
Численность населения: в 1992 — 81 человек, в 2010 — 69 человека. В национальном составе преобладают русские и татары.

Национальный состав, среди указавших национальность, на 2010 год: татар - 35,5%, русских - 59,7%, чувашей - 4,8%.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кайбицкого района